Пара Боб / Майк Брайан - победитель турнира.

Сеяные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Группа)
 ''' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулс (Полуфинал)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес'' (Группа)

<li>  Франтишек Чермак /  Михал Мертинак (Полуфинал)
<li>  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Группа)
<li>  Максим Мирный /  Энди Рам (Финал)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Группа)

Сетка

Финальные раунды

Групповой раунд

Группа А

Группа Б

Ссылки 
 Сетка турнира

Финал Мирового тура ATP 2009